Fidel Daniel Ambriz González (León, Guanajuato, 21 de marzo de 2003) es un futbolista mexicano, juega como centrocampista y su equipo actual es el Club León de la Primera División de México.

Trayectoria

Club León 
Debutó profesionalmente con el Club León el sábado 9 de noviembre de 2019 en la victoria 4-0 sobre el Deportivo Toluca Fútbol Club con 16 años, 7 meses y 19 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en jugar con la playera de los esmeraldas solo por detrás del Chino Estrada (que debutó en el torneo de Copa con 16 años, 6 meses y 10 días, es decir, un mes y 9 días más joven que Ambriz).

Anotó su primer gol el 9 de mayo de 2021 ante el Deportivo Toluca. El encuentro culminó en empate a dos dianas.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias 

Futbolistas del Club León